Законода́тельное собра́ние Альбе́рты () — одна из двух составляющих Законодательного органа Альберты, наряду с Королевой, представленной лейтенант-губернатором Альберты. Законодательный орган Альберты собирается в собственном здании в провинциальной столице — Эдмонтоне. Законодательное собрание состоит из 87 членов, избираемых по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Максимальный период между двумя всеобщими выборами составляет пять лет, но дату выборов назначает премьер-министр; обычно это дата через четыре или пять лет после предыдущих выборов. В Альберте никогда не образовывалось правящего меньшинства, в связи с чем вотум недоверия также никогда не проводился.

Кандидат на выборах в собрание должен быть канадским гражданином старше 18 лет, проживающим в Альберте не менее шести месяцев к моменту выборов. Не могут быть избраны сенаторы, назначенные сенаторы, члены Палаты общин и преступники.

Действующие депутаты 
Действующие депутаты Законодательного органа были избраны на 27-х альбертских всеобщих выборах, состоявшихся 3 марта 2008. В приведённом списке главы партий выделены курсивом.

Схема рассадки 

Официальная схема рассадки (pdf)
</center>

Изменения структуры после 27-х всеобщих выборов

Ссылки 
 Веб-сайт Законодательного собрания Альберты

Законодательный корпус Канады